De Eredivisie is de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie voor vrouwen.

Het seizoen 2007/08 was het eerste seizoen van de Eredivisie waarvoor zes teams waren geselecteerd. De Eredivisie voor vrouwen is een gesloten competitie waardoor er geen degradatie mogelijk is. De clubs speelden een dubbele competitie (twee keer thuis en twee keer uit tegen elkaar).

Teams 
Tijdens het seizoen 2007/08 spelen de volgende teams in de Eredivisie:

Eindstand

Uitslagen

1e helft

2e helft

Topscorers

Afbeeldingen

Verdeling internationals 
Onderstaande spelers werden gedurende het jaar 2007, vóór aanvang van dit seizoen, minstens eenmaal opgeroepen voor het A-elftal van hun land.

Eredivisie (vrouwenvoetbal)
Competitievoetbal 2007/08
Nederlands voetbalseizoen 2007/08